Ibón e Ibon hacen referencia a varios artículos:

Geografía física
 Ibón, término en idioma aragonés que en castellano se usa para los lagos pirenaicos de origen glaciar.

Nombre propio
 Ibon Ajuria
 Ibon Areso
 Ibón Fernández de Iradi
 Ibon Begoña
 Ibon Gutiérrez Fernández
 Ibón Idigoras
 Ibon Navarro, entrenador de baloncesto;
 Ibon Sarasola, escritor en lengua vasca;
 Ibon Urbieta, remero;
 Ibon Uzkudun, presentador de televisión;
 Ibon Zugasti

Véase también